Натуральне число 716
 716 рік до нашої ери
 716 рік нашої ери